

Aziende
DFI, azienda taiwanese produttrice di schede madri.

Codici 
 DFI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Defiance Memorial, Defiance (Ohio), Stati Uniti